Přerov  bezeichnet mehrere Orte in Tschechien:

 die Stadt Přerov in Nordmähren
 die Gemeinde Přerov nad Labem in Mittelböhmen
 einen Ortsteil von Těchlovice nad Labem; früher Pschüra

 Nový Přerov, Gemeinde in Südmähren
 Nový Přerov, Ortslage von Přerov nad Labem

Siehe auch: Prerow (Mecklenburg-Vorpommern)